Durit est la marque déposée d'un tube en caoutchouc renforcé de toile dans un premier temps, puis de nappes textiles ou métalliques de plus en plus complexes au fur et à mesure de l'évolution des techniques.
 
Une Durit est constituée au minimum d'une couche intérieure de caoutchouc assurant l'étanchéité, d'une couche de toile centrale assurant la résistance à la pression et la conservation de la forme, et d'une couche extérieure assurant la protection mécanique et la résistance aux agressions : ozone, rayons ultraviolets, produits chimiques tels des huiles et solvants, colliers de serrage, frottements d'autres pièces

La marque appartient à la société allemande Toss (Alten-Buseck).

Orthographe 
L'orthographe « durite » est une francisation courante ; comme pour d'autres marques utilisées comme noms, l'usage a perdu la mémoire du nom de l'inventeur, ou du produit. Autre orthographe possible : « durit », toujours au féminin.

Évolution 
Cette définition simpliste des débuts a largement évolué : la Durit peut incorporer des fibres de verre, des toiles souvent en Nylon ou polyester plutôt qu'en coton, et le caoutchouc d'origine est maintenant remplacé par du « butyle », des polymères divers ou des mélanges aussi complexes parfois que ceux des pneumatiques, courroies, joints ou supports élastiques, autres objets en « caoutchouc » courants sur les machines et les véhicules, qui furent un temps source de nombreux ennuis et sont maintenant largement oubliés de l'automobiliste de base à la suite de l'évolution de leur durabilité et de leur fiabilité.

But recherché, avantages et inconvénients 
La Durit a pour avantage de pouvoir prendre des formes très variées, elle est moulée à la demande, peut donc avoir des extrémités de dimensions différentes, incorporer des restricteurs de débit à l'intérieur ou calibres, des bouchons de purge à l'extérieur : les constructeurs ne se privent pas de lui donner des formes tortueuses et complexes. Elle est de plus en plus résistante à la pression, mais reste néanmoins confinée au domaine des basses pressions (quelques bars), plus souvent à cause de sa méthode de liaison que de sa résistance propre. La Durit est en effet traditionnellement maintenue et étanchée par des colliers plats à chaque extrémité, mais aussi éventuellement élastiques, à fils, à sertir, ou divers raccords rapides, là où elle recouvre par emboîtement une canalisation rigide ou un embout de type « champignon » prévu pour la recevoir. L'étanchéité et la résistance de l'ensemble sont donc tributaires de la présence, du bon état et du bon serrage des colliers.

La Durit se distingue du flexible hydraulique renforcé (souvent appelé improprement en jargon « Durit aviation ») par l'absence de dispositif rapporté pour sa liaison mécanique. Le plus souvent rien ne distingue l'embout d'une Durit de ses parties médianes. C'est pour cette raison qu'en aviation, où la fiabilité est plus cruciale qu'en transport terrestre, la Durit est bannie et remplacée par des flexibles hydrauliques.

Flexible 

Le flexible hydraulique est souvent renforcé par l'extérieur plus sérieusement que la Durit, et couramment par un tressage métallique (beaucoup de flexibles de véhicules courants sont à revêtement caoutchouc) ; il est surtout équipé à ses deux extrémités d'embouts métalliques assemblés en usine, qui le plus souvent se vissent sur les pièces à relier.

Utilisation 
Les durites sont donc employées sur les automobiles, motocyclettes, camions, pour le circuit de refroidissement, l'admission d'air, les liquides de lave-glace ou lave-phares, certains conduits de ventilation, tandis que les circuits à exigences plus élevées en pression ou en étanchéité comme les freins, la climatisation, les suspensions hydrauliques, n'utilisent que des flexibles. Certains circuits peuvent être mixtes : flexible hydraulique pour l'alimentation de l'assistance de direction ou l'alimentation en carburant, retour au compresseur ou au réservoir par une Durit pour le liquide sous faible pression.

Limites 
Comme toutes les pièces en caoutchouc ou dérivés (flexibles de frein, pneumatiques, courroies), la Durit a une durée de vie limitée ; au-delà d'une dizaine d'années, la fiabilité et la tenue en pression risquent d'être compromises. Comme les flexibles de frein et les pneumatiques, certaines Durits portent maintenant en clair la date de fabrication, ce qui facilite l'entretien préventif et la gestion des stocks.

Expression 
En français, le mot est passé dans le langage populaire : l'expression « péter une durite » est synonyme de « péter un câble » ou « péter les plombs » et signifie « devenir fou, enragé », « s'énerver et perdre totalement son sang-froid ».

Notes et références

Articles connexes 
 Tuyau souple
 Dégradation d'un polymère

Technologie automobile
Marque générique
Tuyau